Ба́шня Ми́ра:

 Башня Мира — башня в Оттаве на Парламентском холме.
 Башня Мира — башня в Санкт-Петербурге на Сенной площади.
 Башня Мира — башня в Хиросиме.
 Башня Мира — башня в Японии в городе Тондабаяси, что недалеко от Осаки, была простроена в 1970 году (отличается особо уникальной архитектурой).